Ceratobates är ett släkte av kvalster. Ceratobates ingår i familjen Austrachipteriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ceratobates